Ladyhawke - um filme lançado em 1985
Ladyhawke (cantora) - uma cantora da Nova Zelândia
Ladyhawke (álbum) - álbum de estréia auto-intitulado da cantora neozelandesa Ladyhawke

Ou ainda:
Ladyhawk

Desambiguação